Совет греков зарубежья () — основное мировое объединение греческой диаспоры; некоммерческая негосударственная организация, основанная в 1995 году указом Президента Греческой Республики для решения вопросов греков зарубежья.

Основная цель и задачи ΣΑΕ — сотрудничество, поддержка и объединение этнических греков на мировом уровне для укрепления эллинизма. Основная роль ΣΑΕ — сближение греков диаспоры и создание всемирной Сети Эллинизма с целью планирования и реализации программ в интересах омогении, и их передача Греческому государству.

История 
На первой учредительной Всемирной Ассамблее ΣΑΕ в Салониках (29 ноября — 8 декабря 1995 г.) Президентом ΣΑΕ был избран Андреас Атенс из Чикаго, США (1995—2006). Собственно ΣΑΕ под управлением 11-ти членов Президиума состоял из четырёх географических периферий. Салоники превратился постоянную резиденцию и «столицу» Вселенского Эллинизма.

Приобретенный опыт укрепили уверенность в том, что ΣΑΕ может перерасти в организацию с большим будущим. С вступлением в силу Закона Греческой Республики под номером 3480/2006, ΣΑΕ приобрел иную динамику, что гарантирует ему консультативную, референтскую, защитную и поддерживающую роль перед Греческим государством. На основании нового закона число периферий увеличилось с четырёх до семи. На 6-й Регулярной Ассамблее в декабре 2006 года на пост президента был избран Стефанос Тамвакис. Действующий уполномоченный министерства иностранных дел Греции по делам греков зарубежья — Димитрис Доллис, заместитель министра Димитриса Друцаса.

Периферии ΣΑΕ 
 Периферия США из одиннадцати (11) членов. Координатор Периферии: Теодорос Спиропулос
 Периферия Канады по пяти (5) членов. Координатор Периферии: Константинос Менегакис
 Периферия Центральной - Южной Америки из пяти (5) членов. Координатор Периферии: Никифорос Николаидис
 Периферия Европы из одиннадцати (11) членов. Координатор Периферии: Георгиос Амарантидис
 Периферия Африки - Ближнего / Среднего Востока с семи (7) членов. Координатор Периферии: Харис Гувелис
 Периферия Океании - Дальнего Востока с девяти (9) членов. Координатор Периферии: Георгиос Ангелопулос
 Периферия стран бывшего СССР из пяти (5) членов. Координатор Периферии: Иван Саввиди

Примечания

См. также 
 Греческая диаспора
Греки в США
 Греки в России
 Греки в Египте
 Греки в Эфиопии
 Греки в Армении
 Греки в Венгрии
 Греки-киприоты
 Греки в Османской империи

Ссылки 
 Официальная страница 
 Периферия стран бывшего СССР
 Папандреу и Саввиди обсудили проблемы диаспоры и репатриантов - ana-mpa

Салоники
Организации Греции
Внешняя политика Греции
Греческая диаспора
Греко-американские организации